Баска́ков — російське прізвище. Жіноча форма — Баскакова.

Відомі носії 
 Баскаков Анатолій Олексійович (1908) — грузинський композитор.
 Баскаков Валерій Георгійович (1937—2008) — радянський футболіст і футбольний суддя.
 Баскаков Володимир Євтихіанович (1921—1999) — радянський мистецтвознавець, сценарист і письменник.
 Баскаков Володимир Миколайович (1909—1992) — радянський воєначальник, генерал-полковник.

Російські прізвища тюркського походження